Ritterband ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Ritterband (* 1952), Schweizer Autor und Journalist
 Gerhard Ritterband (1904–1959), deutscher Schauspieler